Blimbing (boom) (Averrhoa bilimbi)
 Blimbing (onderdistrict), een onderdistrict in de Indonesische provincie Oost-Java

De volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):
 Blimbing (Ampelgading), een plaats in het onderdistrict Ampelgading, regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java 
 Blimbing (Boja), in de provincie Midden-Java
 Blimbing (Bruno), in de provincie Midden-Java
 Blimbing (Gatak), in de provincie Midden-Java
 Blimbing (Gurah), in de provincie Oost-Java
 Blimbing (Karangnongko), in de provincie Midden-Java
 Blimbing (Mandiraja), in de provincie Midden-Java
 Blimbing (Mojo), in de provincie Oost-Java
 Blimbing (Paciran), in de provincie Oost-Java
 Blimbing (Pakuniran), in de provincie Oost-Java
 Blimbing (Rejotangan), in de provincie Oost-Java
 Blimbing (Sambirejo), in de provincie Midden-Java
 Blimbing (Sluke), in de provincie Midden-Java

Zie ook 
 Belimbing (doorverwijspagina)